Конце́пт ( - «поняття») — багатозначний термін.

 Конце́пт — інноваційна ідея, що містить в собі творчий сенс; продукт, що демонструє цю ідею, називають концепт-продукт, тобто модель, що випускається виробником в єдиному екземплярі, призначена для демонстрації громадськості. Приклад: концепт-кар.

 Конце́пт у філософії і лінгвістиці — сенс поняття, смислове значення імені (знаку). Відрізняється від самого знаку і від його предметного значення (денотата, об'єму поняття). Ототожнюється з поняттям і сигніфікатом. 

 Конце́пт (філологія) — стійка мовна чи авторська ідея, що має традиційний вираз; те ж, що мотив. 

 Конце́пт (кончетто, консепт) — художній прийом концептизм (косептізма, кончеттізма). 

 Конце́пт — твір концептуального мистецтва. 

 Конце́пт у концептно-орієнтованому програмуванні — конструкція, що складається з одного класу об'єктів і одного класу посилань. 

 Конце́пт-арт — напрямок у мистецтві, покликаний відображати тільки ідею, а не форму або зовнішні атрибути. 

 Соціальний конце́пт (соціальний конструкт) — породження конкретної культури чи суспільства, що існує виключно через те, що люди згодні діяти так, ніби воно існує, або згодні слідувати певним умовним правилам.

 Конце́пт  — вміст якогось поняття.

Література
 Д. Кирик. Концепт //

Посилання 
  
 
 
Концепт http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4425/КОНЦЕПТ

Див. також 
 Концепція

Життєвий цикл